Байрамлы — название населенных пунктов в Азербайджане:
 Байрамлы — село в Бардинском районе.
 Байрамлы — село в Евлахском районе.
 Байрамлы — село в Имишлинском районе.
 Байрамлы — село в Кедабекском районе.
 Байрамлы — село в Товузском районе.
 Байрамлы — село в Шамкирском районе.
 Байрамлы — село в составе горадминистрации Ширвана.

См. также 
 Байрам
 Али-Байрамлы